Wolfram může být:

 wolfram – chemický prvek

příjmení
 Herwig Wolfram (* 1934) – rakouský historik, profesor vídeňské univerzity
 Joseph Maria Wolfram (1789-1839) – český hudební skladatel a politik německé národnosti
 Stephen Wolfram (* 1959) – britský teoretický fyzik, matematik a obchodník, tvůrce počítačového programu Mathematica a odpovídacího stroje Wolfram Alpha

křestní jméno
 Wolfram von Eschenbach  (asi 1170 - asi 1220) – německý rytíř, básník a minnesängr
 Seznam článků začínajících na „Wolfram“

jiný význam
 Wolfram (programovací jazyk) – programovací jazyk použitý programem Mathematica; viz též Raspberry Pi
 Wolfram (hudební skupina) – hudební skupina
 Operace Wolfram – odbojová akce v době 2. světové války
 Wolfram Alpha – vyhledávač, odpovídací stroj 
 Wolfram Research

Související články 
 wolframit
 Wolframs – německý název pro Kostelec u Jihlavy

Externí odkazy